Роджър Федерер защитава титлата си от предната година, когато победи Анди Мъри на финала, но отпада на полуфинала от Новак Джокович. Поставен под номер 1 е Рафаел Надал, който е елиминиран на 1/4 финал.

Поставени тенисисти

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия